

Давньогрецька міфологія 
 Аякс Теламонід, або Аякс Великий, соратник Ахіллеса.
 Аякс Оїлід, або Аякс Малий, товариш Аякса Теламоніда.
 Аякс — син Аполлона і Акалли.

Топоніми 
 Аякс — гора (3770 м) в Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Східна Антарктида).

Футбольні клуби 
 «Аякс» — футбольний клуб з Амстердама.
 «Аякс» — футбольний клуб з Кейптауна.

Персоналії 
 Ліза Христина Аякс (швед. Lisa Kristina Ajax; . 1998) — шведська співачка, переможниця шоу Idol 2014

Інше 
 AJAX — один з компонентів концепції DHTML.
 HMS Ajax (22) — військовий корабель, легкий крейсер Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 Ajax — сімейство британських бойових броньованих машин.